Francesc Basil (Vic, s.XVII), pintor de la catedral de Vic i les esglésies de Sant Joan de les Abadesses i Sant Feliu de Torelló
 Francesc Basil i Oliveras (Figueres, 1905 – 1975), compositor de sardanes